Moeder Godskerk (Voorschoten)
Moeder Godskerk (Roosendaal)